I5, i5 ou I-5 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Polikarpov-Grigorovitch I-5, un avion de chasse de l'entre deux guerres ;
 I-5, un sous marin japonais.

Informatique et télécommunications 
Informatique
 System i, un serveur informatique ;
 Core i5 d'Intel, le nom commercial d'une génération de processeur introduite en 2009 ;
 i5/OS, la nouvelle appellation du système d'exploitation OS/400. 
 
Téléphonie
 GooPhone i5, un smartphone hong-kongais plagiant la technologie Apple.

Médecine 
 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale (I05), d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation
  (anciennement) ;
 .

Automobile
 BMW i5, un modèle électrique ou hybride rechargeable de BMW.

Autoroute
  Interstate 5, une autoroute américaine reliant reliant la frontière mexicaine à la frontière canadienne ;
 I-5 Skagit River Bridge, un pont sur cet interstate.

Navire
 I-5, un porte-avions sous-marin de la marine impériale japonaise de classe J-1 Mod..

Train
 Voiture I5, une série de voitures de chemins de fer de la Société Nationale des Chemins de fer Belges.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres